Rwanda, een land in Oost-Afrika dat grenst aan Congo-Kinshasa, Oeganda, Tanzania en Burundi
Ruanda (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spinneruilen (Erebidae)